Municipio de Manheim puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Manheim (condado de Lancaster, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lancaster
 Municipio de Manheim (condado de York, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de York